Endless Summer – album di The Beach Boys del 1974
 Endless Summer – album raccolta di Donna Summer del 1994
 Endless Summer – singolo degli Scooter del 1995
 Endless Summer – album di Christian Fennesz del 2001
 Endless Summer – singolo di Oceana del 2012, inno del campionato europeo di calcio 2012